Damernas turnering i fotboll vid Stillahavsspelen 2011 avgjordes mellan den 27 augusti och 9 september på Nya Kaledonien. Turneringen vanns av  som besegrade  i finalen med 2–1,  tog bronset då man vann över  i match om tredjeplats.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 nc2011.nc
 Rsssf.com

Referenser

Stillahavsspelen, damer
2011, damer
Stillahavsspelen 2011, damer